Creoolse talen,  een mengeling van verschillende talen
 Creool (persoon), een afstammeling van Europese en/of Afrikaanse inwijkelingen in voormalige koloniën
 Creolen (Suriname), de voorheen in Suriname gebruikelijke aanduiding voor de in het land geboren slaven; thans aanduiding voor in Suriname geboren mensen van geheel of gedeeltelijk  Afrikaanse afkomst
 Criollo, de aanduiding van in Latijns-Amerika geboren nakomelingen van Spaanse kolonisten
 Krio (volk), een afstammeling van ex-slaven in Sierra Leone
 Creool (sieraad) een type oorbel